Moniquirá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Moniquirá (ort), Boyacá, 
 Moniquirá (kommun), Boyacá,